Хуан Лопез има више значења:

 Хуан Лопез (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хуан Лопез, Аројо де Хуан Лопез (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику